Op het toernooi van Wimbledon in 1997 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 juni tot en met 6 juli 1997.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport en Grant Connell, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaars.

De titelverdedigers, de als vierde geplaatste Tsjechische zus en broer Helena Suková / Cyril Suk, slaagden erin hun titel te prolongeren. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Larisa Neiland en Andrej Olchovski in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Suková had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; haar broer een.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Drie Belgen speelden mee:
 Het Belgische duo Sabine Appelmans en Libor Pimek was als elfde geplaatst; zij strandden in de eerste ronde.
 Dominique Van Roost en de Zuid-Afrikaan Byron Talbot kwamen evenmin voorbij de eerste ronde.

Er waren tien Nederlandse deelnemers:
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Rick Leach waren het vijfde reekshoofd; zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd, Davenport/Connell.
 Tom Nijssen speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië; ook zij bereikten de kwartfinale, waar hun opmars werd gestuit door de latere winnaars.
 Kristie Boogert en Marius Barnard (Zuid-Afrika) bereikten de derde ronde.
 Caroline Vis en haar Australische partner Joshua Eagle waren als negende geplaatst, maar strandden in de eerste ronde.
 Ook voor het enige Nederlandse koppel, Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids, viel het doek na de eerste ronde.
 Brenda Schultz speelde samen met de Amerikaan Murphy Jensen; ook voor hen was de eerste ronde het eindstation.
 Hetzelfde lot viel ten deel aan Tom Kempers en de Française Noëlle van Lottum, ...
 ... aan Stephen Noteboom met Sonya Jeyaseelan uit Canada aan zijn zijde ...
 ... en ten slotte ook aan Sander Groen, die samen speelde met de Tsjechische Helena Vildová.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.6)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1997